Лос Орнитос има више значења:

 Лос Орнитос (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Орнитос (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Орнитос (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Орнитос (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Орнитос (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Орнитос (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Орнитос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Орнитос (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Орнитос, Ла Кања (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Орнитос (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Орнитос (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Орнитос (Магдалена), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Орнитос (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Орнитос (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Орнитос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Орнитос (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Орнитос (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику